Un pare-feu est un terme qui désigne plusieurs objets :
 à destination de pare-étincelles :
 pare-feu domestique qui protège une habitation des projections d'un  foyer étincelant,
 pare-feu au théâtre, qui protège la salle des projections des feux de la  rampe,
 pare-feu qui protège le visage d'un pompier équipé de son casque, des éléments enflammés provenant d'un incendie,
 pare-feu, la zone dégagée le long d'une voie ferrée traversant une zone boisée ;
 à destination de coupe-feu :
 pare-feu forestier, coupe linéaire spécialement entretenue pour freiner l'extension rapide d'incendies de forêt,
 pare-feu informatique (calque de l'anglais firewall), protégeant des intrusions dans un réseau.
 cloison pare-feu dans un avion, qui sépare le moteur du poste de pilotage.

 Autres domaines  

 un pare-feu informatique : Un pare-feu (de l'anglais firewall) est un logiciel et/ou un matériel permettant de faire respecter la politique de sécurité du réseau, celle-ci définissant quels sont les types de communications autorisés sur ce réseau informatique. Il surveille et contrôle les applications et les flux de données (paquets). 

 Porte coupe-feu

Voir aussi